Василий Петрович Дьяченко (1902, Кустанай — 1971, Москва) — советский экономист и преподаватель.

Член КПСС с 1922 года. Доктор экономических наук (1943), профессор (1943). Член-корреспондент АН СССР (23.10.1953).

Биография 

Родился 10 августа (23 августа по новому стилю) 1902 года.

Окончил экономический факультет Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина (1929), экономист-финансист.

До 1947 года работал в Министерстве финансов СССР, одновременно вёл преподавательскую деятельность в Московском финансовом институте, Ленинградском финансово-экономическом институте, Всесоюзном финансово-экономическом институте.

Руководитель группы денежного обращения НКФ СССР в период подготовки и проведения денежной реформы 1947 года.

В 1946—1960 годах заведующий кафедрой финансов в Государственном экономическом институте им. Г. В. Плеханова.

В 1947—1953 годах заместитель директора, в 1953—1956 годах директор Института экономики АН СССР.

С 1962 заведующий отделом ценообразования в Институте экономики АН СССР, а также председатель Научного совета по проблемам ценообразования АН СССР.

Умер 23 марта 1971 года.

Награждён тремя орденами, а также медалями.

Публикации 
 Общее учение о советских финансах: Финансы и социалистическое воспроизводство. 2-е изд. — М., 1946
 Советские финансы в первой фазе развитого социалистического государства. Ч. I. 1917—1925. — М.: Госфиниздат, 1947. — 476 с.

Примечания

Литература 
 Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации: история и современность. Колл. авт. / под общ. ред. ректора Финансовой академии М. А. Эскиндарова. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 448 с.: ил. ISBN 978-5-279-03406-2.
 Василий Петрович Дьяченко. М., 1982 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. экономики. Вып. 13)

Ссылки 
 
 Страница на сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова
 Видные представители научных школ, Становление и развитие российской финансовой науки — Василий Петрович Дьяченко 
 Становление и развитие российской финансовой науки 

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Преподаватели ВЗФЭИ
Директора Института экономики РАН
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище